

Семилітка — село, Костанайський район, Костанайська область

Семилітка — село, Дюртюлинський район, Башкортостан
 Семилітка — селище, Совєтський район, Алтайський край
 Семилітка — селище, Шипуновський район, Алтайський край
 Семилітка — колишнє селище, Давлекановський район, Башкортостан